Галли, Даниэла (род. 1972) — итальянская певица, более известная как Dhany, вокалистка.
 Галли, Даниэла (род. 1974) — бразильская актриса.